Дональд Эрвин Кнут (, МФА: /kəˈnuːθ/ ; род. 10 января 1938 года, Милуоки, штат Висконсин) — американский учёный в области информатики.

Доктор философии (1963), эмерит-профессор Стэнфордского университета, член Американского философского общества (2012), преподаватель и идеолог программирования, автор 19 монографий (в том числе ряда классических книг по программированию) и более 160 статей, разработчик нескольких известных программных технологий. Автор всемирно известной серии книг, посвящённой основным алгоритмам и методам вычислительной математики, а также создатель настольных издательских систем  и METAFONT, предназначенных для набора и вёрстки книг научно-технической тематики (в первую очередь — физико-математических).

Биография 
Родился в семье преподавателя. Его отец преподавал бухгалтерский учёт, а также занимался печатным делом на дому как любитель (этим можно объяснить последующий интерес Дональда к этому делу и такие разработки как ). С юных лет в нём наблюдалась склонность к математике, физике и музыке.

Окончил с отличием отделение математики Кейсовского технологического института (бакалавр, 1960). Одновременно за значительные достижения в программировании был удостоен степени магистра. Спустя три года получил докторскую степень в Калифорнийском технологическом институте. Преподавал там же математику и одновременно работал консультантом по проблемам разработки программного обеспечения в корпорации Burroughs.

В 1968 году перешёл в Стэнфордский университет. В 1968—1969 годах также работал в Институте оборонных исследований. Приглашённый профессор математики в Университете Осло (1972, 1973). В Стэнфорде под его руководством защищено 28 докторских диссертаций.

Большое влияние на молодого Кнута оказали работы Андрея Ершова, впоследствии его друга.
Это началось ещё когда я был студентом последнего курса. Тогда только появилась книга Андрея «Программирование для БЭСМ», и мы, группа студентов, смогли убедить преподавателя русского языка включить её в курс в качестве одного из двух сборников текстов для изучения научной лексики.

Поскольку Кнут всегда считал монографию «Искусство программирования» основным проектом своей жизни, в 1993 году он вышел в отставку с намерением полностью сконцентрироваться на написании недостающих частей и приведении в порядок существующих.

Признание 
На январь 2013 года Кнут занимал 37-е место в списке самых цитируемых авторов в области информатики согласно проекту CiteSeer.

Член редакционных коллегий многих научных журналов.

Действительный член Американской академии искусств и наук (1973), Национальной академии наук США (1975), Национальной инженерной академии США (1981). Член Американской гильдии органистов (с 1965 года), Американского математического общества (1961), Ассоциации компьютерной техники (ACM) (1959), Математической ассоциации Америки (1959), Общества промышленной и прикладной математики (1965), действительный член Британского компьютерного общества (1980), почётный член IEEE (1982). Иностранный член Лондонского королевского общества (2003), Российской академии наук (29 мая 2008).

Почётный доктор многих университетов. Почётный доктор СПбГУ (1992).

Удостоен многочисленных премий и наград в области программирования и вычислительной математики, среди которых:
 1971 — Премия имени Грейс Мюррей Хоппер
 1972 — Стипендия Гуггенхайма
 1974 — Премия Тьюринга
 1978 — Гиббсовская лекция
 1979 — Национальная научная медаль США
 1980 — Премия Уоллеса Макдауэлла
 1986 — Премия Стила за серию научно-популярных статей
 1988 — Медаль Франклина
 1992 — Мемориальные лекции Вейцмана
 1995 — Премия Харви
 1995 — Медаль Джона фон Неймана
 1996 — Премия Киото за достижения в области передовых технологий
 1998 — Fellow Awards
 2010 — BBVA Foundation Frontiers of Knowledge Awards
 2011 — Медаль Фарадея
 2011 — 
 2016 — Лекция Джона фон Неймана

Существует премия его имени за вклад в основы информатики.

Библиография 
 «Искусство программирования»
 «Всё про », «Всё про METAFONT»
 «Компьютеры и набор текста» ()
 «Конкретная математика. Основание информатики»
 «3:16 Bible Texts Illuminated» (Madison, Wisconsin: A-R Editions), 1990.

Примечания

Ссылки 

 Don Knuth’s Home Page — домашняя страница Дональда Кнута
 Избранные статьи на сайте Университета Стенфорда
 Дональд Кнут (о нём, фото).
 Очерки биографии: Дональд Кнут
 Оценка сложности песен — сатирическая псевдонаучная статья Дональда Кнута, исполненная в стиле его собственных книг.
Интервью и лекции
 Computer programming as art (1974) — Лекция при вручении Премии Тьюринга
 Doernberg, D. Computer Literacy Interview With Donald Knuth. 7 December 1993.
 TUG’95 (St Petersburg, FL, USA) Questions and answers with Prof. Donald E. Knuth. TUGboat 17 (1), 1996
 Woehr, J. An interview with Donald Knuth Dr. Dobb’s Journal, April 1996, p. 16-22.
  Donald Knuth on The Art of Computer Programming Addison-Wesley Innovations, 1996
 Questions and Answers with Prof. Donald E. Knuth. Czech TUG, Charles University, Prague, 1996
 Knuth meets NTG members, Amsterdam, 13 March 1996.
 Knuth Comments on Code, Byte magazine, September 1996.
 Donald Knuth: A life’s work in the art of programming Amazon.com, 1997.
 U.K. TUG, Oxford, 12 september 1999: Question & Answer Session with Donald Knuth. TUGboat, 22 (1/2), 2001.
 Dr. Dobb’s Audio & Video Archive of Knuth’s MMIX and God & Computers Lectures @ MIT, Fall 1999
 Wallace, Mark. The art of Don E. Knuth Interview on salon.com, 1999.
 Advogato, 2000
 AMS, 2001
 Oslo, 2002
 Free Software Magazine interview by Gianluca Pignalberi, August 2005.
 Interview with Donald Knuth, Apr 25, 2008 (перевод на русский)

Родившиеся в Милуоки
 
Программисты США
Математики по алфавиту
Математики США
Учёные США
Преподаватели
Авторы книг о компьютерах
Учёные в области информатики США
Лауреаты премии имени Грейс Мюррей Хоппер
Лауреаты премии Харви
Награждённые Национальной медалью науки США
Члены Национальной академии наук США
Члены Национальной инженерной академии США
Иностранные члены Лондонского королевского общества
Иностранные члены Французской академии наук
Иностранные члены РАН
Члены Баварской академии наук
Создатели языков программирования
Лауреаты премии Киото
Разработчики свободного программного обеспечения
Почётные доктора СПбГУ
Доктора философии по математике
Члены Американской академии искусств и наук
Профессора Стэнфордского университета
Награждённые медалью Джона фон Неймана
Лауреаты премии Уоллеса Макдауэлла
Типографы США
Стипендиаты Гуггенхайма
Удостоенные BBVA Foundation Frontiers of Knowledge Award
Члены Американского философского общества
Выпускники Калифорнийского технологического института
Почётные члены Британского компьютерного общества
Награждённые медалью Фарадея
Почётные доктора Масарикова университета
Почётные доктора Университета Глазго
Почётные доктора Королевского технологического института
Почётные доктора ETH Zurich
Почётные доктора Гарвардского университета
Почётные доктора Университета Конкордия